Beata Olga Kowalska (ur. 1966) – polska aktorka 
 Beata Kowalska – polska lekkoatletka aktywna w latach 90. XX wieku
 Beata Kowalska – polska inżynier, prof. dr hab.
 Beata Kowalska – polska socjolog, dr hab.